Albert Frey peut désigner :
  (1900-1988), botaniste suisse ;
  (1903-1998), architecte américano-suisse ;
 Albert Frey  (1913-2003), officier SS membre de la Waffen-SS.